Stockholm är namnet på Sveriges huvudstad, tätorten Stockholm. Ordet kan även syfta på flera olika platser och företeelser:

Sveriges huvudstad

Orten
 Stockholm
 Stockholms innerstad – centrala Stockholm
 Stockholms kommun (även Stockholms stad) – kommunen
 Stockholms stad (stadskommun) - den historiska stadskommunen som upphörde 1971
 Stockholm (tätort) – tätorten
 Stockholm (postort)  – postort som omfattar Stockholms innerstad, Liljeholmen, Gröndal, Uddvägen i Nacka samt Fjäderholmarna

Regionen
 Storstockholm – statistiskt område
 Stockholms stift – kyrkoadministrativt område
 Stockholms län – administrativt område
 Region Stockholm – regionkommunen i länet
 Storsthlm –  en kommunal samarbetsorganisation för kommuner i Storstockholmsområdet

Andra platser

Sverige

Byar
 Perstorps kommun – samlad bebyggelse alldeles nordost om tätorten Perstorp
 Ronneby kommun – samlad bebyggelse 15,7 km västnordväst om tätorten Backaryd

Gårdar/bebyggelselämningar

Finland 
 Stockholm (Vårdö, Åland), ö
 Stockholm, Houtskär, ö, Pargas stad
 Stockholm, del av Kivimo, Houtskär, Pargas stad
 Stockholm, Björneborg en ö i staden Björneborg

Kanada  
 Stockholm, Saskatchewan

Papua Nya Guinea 
 Stockholm, Papua Nya Guinea – plantage
 Stockholm Airport (Papua New Guinea) – flygplats

Sri Lanka
 Stockholm (teplantage), Sri Lanka

USA  
 Stockholm, Iowa
 Stockholm, Maine
 Stockholm, Minnesota
 Stockholm, New Jersey
 Stockholm, New York
 Stockholm, South Dakota
 Stockholm, Wisconsin
 Stockholm (stad), Wisconsin

 Bridgeport, New Jersey, tidigare känd som Nya Stockholm

Fartyg 
 HMS Stockholm
 S/S Stockholm (1871) – passagerarfartyg
 S/S Stockholm (1900) – passagerarfartyg
 S/S Stockholm (1931) – f.d. S/S Öland, f.d S/S Korsholm III, f.d. S/S Korsholm
 M/S Stockholm (1938) – passagerarfartyg
 M/S Stockholm (1941) – passagerarfartyg
 M/S Stockholm (1948) – passagerarfartyget som kolliderade med Andrea Doria

Militär
 Stockholms flygflottilj – ett tänkt namn till Svea flygflottilj.
 Stockholms försvarsområde – ett svenskt försvarsområde åren 1942–2000.
 Stockholms kustartilleriförsvar – ett svenskt kustartilleriförband åren 1942–1990.
 Stockholms luftvärnsregemente – ett svenskt luftvärnsförband och tidigare namn till Roslagens luftvärnskår.
 Stockholms infanteriregemente – ett svenskt fältregemente åren 1942–1949.
 Stockholms amfibieregemente – ett svenskt amfibieförband.

Musik 
 Stockholm Records – ett svenskt skivbolag
 Stockholm – ett album av Chrissie Hynde
 "Stockholm" – en sång av Orup
 "Stockholm" – en sång av Pugh Rogefeldt

Övrigt 
 Sthlm – svensk TV-serie från 2008 med manus och regi av Håkan Lindhé
 Stockhlm – ett varumärke för damkläder
 Stockholmskonventionen – en internationell miljökonvention
 Stockholmsprogrammet – ett arbetsprogram inom EU
 Stockholmssyndromet – ett psykologiskt fenomen
 Stockholms nation – en studentnation i Uppsala och i Linköping
 Situation Sthlm – en gatutidning
 Nicolai Stokholm – dansk fotbollsspelare i SAS-ligan
 10552 Stockholm – en asteroid

Referenser